Název Stará radnice nese více budov, většina z nichž již neslouží svému účelu:

v Česku
 Stará radnice (Brno)
 Stará radnice (Broumov)
 Stará radnice (Hustopeče)
 Stará radnice (Chrudim)
 Stará radnice (Jablonec nad Nisou)
 Stará radnice (Kostelec nad Orlicí)
 Stará radnice (Kynšperk nad Ohří)
 Stará radnice (Litoměřice)
 Stará radnice (Litomyšl)
 Stará radnice (Mladá Boleslav)
 Stará radnice (Náchod)
 Stará radnice (Ostrava)
 Stará radnice (Ostrava-Zábřeh)
 Stará radnice (Poděbrady)
 Stará radnice (Polička)
 Stará radnice (Prachatice)
 Stará radnice (Prostějov)
 Stará radnice (Sobotka)
 Stará radnice (Sokolov)
 Stará radnice (Svitavy)
 Stará radnice (Tábor)

na Slovensku
 Stará radnice (Bratislava)
 Stará radnice (Košice)

v Německu
 Stará radnice (Künzelsau)

ve Francii
 Stará radnice (Lo)

v Polsku
 Stará radnice (Štětín)

 Stará